Grzegorz Jasiński (ur. 1957) – polski historyk
 Grzegorz Jasiński – polski dziennikarz